USS Cossack bylo jméno použité pro více lodí Námořnictva Spojených států amerických:
 USS Cossack (1861) – loď Stone Fleet používaná v Americké občanské válce
 USS Cossack (SP-695) – mezi lety 1917 a 1919 sloužící jako hlídková loď

Související články 
 HMS Cossack